Svobodno kraljevo mesto (madžarsko Szabad királyi város) je bil od 15. do zgodnjega 20. stoletja  uraden naziv najpomembnejših mest  v Ogrskem kraljestvu, ki je bil povezan z določenimi privilegiji, s katerimi je kralj omejil oblast ogrskega plemstva. Mesto je imelo nekaj samouprave in bilo zato »svobodno«.  

Status je bil podoben statusu svobodnega cesarskega mesta v Svetem rimskem cesarstvu.

Seznam svobodnih mest

Mesta z delnimi privilegiji

Sklici

Zgodovina Madžarske
Zgodovina Slovaške
Zgodovina Hrvaške
Zgodovina Srbije
Zgodovina Romunije